The Deer Hunter, filme com Robert de Niro e Meryl Streep (1978), traduzido no Brasil como O Franco-Atirador
The Gunman, filme com Sean Penn e Javier Bardem (2015), distribuído no Brasil como O Franco-Atirador

Desambiguações de cinema